Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2023 vond plaats van woensdag 8 tot en met zondag 19 maart 2023 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de 34e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Indian Wells 2023. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Poolse titelverdedigster Iga Świątek bereikte de halve finale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Jelena Rybakina. Twee maanden eerder, op het Australian Open 2023, had deze Kazachse ook al afgerekend met de aanvoerster van de wereldranglijst.

De finale werd uitgevochten tussen de regerend Wimbledon-kampioen Jelena Rybakina en de regerend Australian Open-kampioen Aryna Sabalenka. Het tiende reekshoofd, Jelena Rybakina uit Kazachstan, won de titel. Zij ver­sloeg de als tweede geplaatste Aryna Sabalenka in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Hiermee nam Rybakina revanche voor haar finaleverlies op het Australian Open 2023. Zij wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Indian Wells op haar naam te schrij­ven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 1.262.220 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren drie Belgische deelneemsters: Elise Mertens, Maryna Zanevska en Ysaline Bonaventure (die zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel had veroverd). Geen van hen wist haar eerste­ronde­partij te winnen.

Ook de Nederlandse Arantxa Rus bereikte de hoofdtabel via het kwalificatie­toernooi – zij had eveneens de eerste ronde als eindstation.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

De Chinese titelverdedigsters Xu Yifan en Yang Zhaoxuan waren als vijfde geplaatst. Zij strandden al in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste Tsjechische duo Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková won het toer­nooi. In de op zaterdag 18 maart gespeelde finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Beatriz Haddad Maia en Laura Siegemund in de match-tiebreak, na een verloren tiebreak in de tweede set. Het was hun vijftiende gezamen­lijke titel. Krejčíková had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Siniaková acht.

De Belgische Elise Mertens speelde samen met Storm Hunter uit Australië – zij vormden het zesde reekshoofd en bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen. Hun landgenote Kirsten Flipkens en de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands verloren hun openings­partij. Ook voor de derde Belgische, Kimberley Zimmermann, en Anna Bondár (Hongarije) viel het doek na de eerste ronde.

De Nederlandse Demi Schuurs en Desirae Krawczyk uit de Verenigde Staten waren als vierde geplaatst – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Indian Wells 2023
Indian Wells